Molvig ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Molvig (1911–1996), norwegischer Tänzer und Pianist
 Jon Molvig (1923–1970), australischer Maler